Ballarat North är en kommun i Australien. Den ligger i delstaten Victoria, omkring 110 kilometer väster om delstatshuvudstaden Melbourne. Antalet invånare är .

Följande samhällen finns i Ballarat North:

 Ballarat
 Sebastopol
 Ballarat Central
 Delacombe
 Canadian
 Mount Clear
 Soldiers Hill
 Golden Point
 Newington
 Lake Wendouree
 Nerrina
 Cardigan

I övrigt finns följande i Ballarat North:

 Ladys Mount (ett berg)
 Mount Blowhard (ett berg)
 Mount Bolton (ett berg)
 Mount Buninyong (ett berg)
 Mount Cavern (ett berg)
 Mount Gap (ett berg)
 Mount Hollowback (ett berg)
 Mount Pisgah (ett berg)
 Sovereign Hill (ett friluftsmuseum)

Runt Ballarat North är det i huvudsak tätbebyggt. Runt Ballarat North är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Victoria, Australien